Рацер:

Фамилия 
 Рацер, Борис Михайлович (1930—2012) — советский и российский писатель, драматург, сатирик и поэт.
 Рацер, Евгений Яковлевич (1915—2005?) — советский музыковед.

Примечания